Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+18000 à U+18FFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Tangoutes (suite et fin) (Unicode 13.0)

Composants tangoutes (Unicode 13.0)

Table des caractères Unicode de U+18B00 à U+18FFF (réservé)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

018